Гео́рге (, ) — румынское мужское имя и румынская и немецкая фамилия, производная от имени Георг:

Известные носители фамилии:
 Георге, Генрих (1893—1946) — немецкий актёр театра и кино.
 Георге, Гёц (1938—2016) — немецкий актёр, сын Генриха Георге.
 Георге, Елена (род. 1985) — румынская певица.
 Георге, Йонуц (род. 1984) — румынский боксер.
 Георге, Стефан (Штефан; нем. Stefan George; 1868—1933) — немецкий австрийский поэт.
 Георге, Тудор (род. 1945) — румынский музыкант, певец, актер и поэт.
 

Известные носители имени:
 Георгиу-Деж, Георге (Gheorghe Gheorghiu-Dej; 1901—1965) — румынский политик-коммунист.
 Ионеску-Джион, Георге (Gheorghe Ionescu-Gion; 1922—1980) — румынский актёр.
 Ионеску-Джион, Георге (George Ionescu-Gion; 1857—1904) — румынский историк.

Мужские имена
Румынские имена
Страницы значений:Тёзки